

Toponyme 

 Bagley, une ville du comté de Grundy, en Iowa.
 Bagley, ville américaine, siège du comté de Clearwater (Minnesota) ;
 Bagley, ville américaine du comté de Grant dans le Wisconsin.

Patronyme 

 Desmond Bagley (1923-1983), écrivain britannique, auteur de roman d'espionnage, de roman d'aventures et de roman policier ;
 Donald Bagley, dit Don (1927-), contrebassiste américain de jazz ;
 Lorri Bagley (1973-), actrice et mannequin américaine ;
 Mark Bagley (1957-), dessinateur américain de comics ;
 Marvin Bagley III (1999-), basketteur américain ;
 Ross Bagley (1988-), acteur américain ;
 Sarah Bagley (1806–1884) ouvrière et syndicaliste américaine ;
 Tim Bagley (1957-), acteur américain.